Il WTA 125s 2016 (noto anche come WTA Challenger Tour 2016) è il secondo livello professionistico di tennis femminile, dopo il WTA Tour 2016. Per il 2016 invece è costituito da sette tornei con un premio per la vittoria di 125 000 $.

Calendario

Collegamenti esterni